Влади́мир Ермако́в:
 Ермаков, Владимир Александрович (род. 1949) — писатель, поэт, эссеист, библиограф и архивист.
 Ермаков, Владимир Иванович (1919—1999) — учёный-лесовод, директор Института леса Карельского филиала АН СССР.
 Ермаков, Владимир Николаевич (1946—2007) — оперный певец, Народный артист России.
 Ермаков, Владимир Тихонович (1924—2009) — советский историк, специалист по истории советской культуры.